Jusqu'en mars 2015, les cantons de Grenoble sont au nombre de six :
 Grenoble-1
 Grenoble-2
 Grenoble-3
 Grenoble-4
 Grenoble-5
 Grenoble-6

Depuis le redécoupage cantonal de 2014, entré en vigueur lors des élections départementales de 2015, Grenoble est partagé en quatre cantons (dont 1 incluant d'autres communes). À partir de avril 2015 les  cantons sont les suivants :

 Grenoble-1 (Ouest) : incluant approximativement l'ancien canton 5 et l'ouest de l'ancien canton 6 ;
 Grenoble-2 (Nord) : incluant approximativement la moitié nord de l'ancien canton 1 et de l'ancien canton 2 (plus les communes Fontanil-Cornillon, Mont-Saint-Martin, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Sarcenas) ;
 Grenoble-3 (Est) ;
 Grenoble-4 (Sud) ;

Références 

Secteur 2 de Grenoble
Secteur 4 de Grenoble
Secteur 5 de Grenoble